Tsolli (Rõuge), plaats in Estland, gemeente Rõuge
Tsolli (Võru), plaats in Estland, gemeente Võru vald